

Cinema 
 A Better Tomorrow – film del 1945 diretto da Alexander Hammid
 A Better Tomorrow – film del 1986 diretto da John Woo

Musica 
 A Better Tomorrow – EP di Dan the Automator del 1996
 A Better Tomorrow – album dei Wu-Tang Clan del 2014